Древовал:

 Древовал — ручное рычажное приспособление для валки деревьев.
 Древовал — специализированная машина для валки деревьев с корнями.